James Ellison
Larry Ellison
Harlan Ellison
Ellison Onizuka
10177 Ellison
Jennifer Ellison
Chase Ellison
Síndrome de Zollinger-Ellison
Fred P. Ellison
Michael Ellison

Desambiguações de sobrenomes